Gumba bezeichnet:

 Gumba (Sindhupalchok), VDC in Nepal
 Gumba (Volk), Volk im heutigen Kenia
 Figuren aus dem Mario-Universum, siehe Figuren aus dem Mario-Universum#Gumba